Sutjeska – rzeka w Bośni i Hercegowinie
 Sutjeska – miasto w Serbii
 Park Narodowy Sutjeska w Bośni i Hercegowinie
 Bitwa nad Sutjeską